Hans im Glück peut désigner :
 Hans im Glück (en français, Jean le Chanceux), un conte allemand des frères Grimm ;
 Hans im Glück, une chanson en allemand de Mireille Mathieu (1972) ;
 Hans im Glück, un éditeur allemand de jeu de société.